A brit Királyi Haditengerészet nyolc hajóját nevezték el eddig a görög hős, Ajax után, HMS Ajaxnak:

 Az első Ajax, egy 1767-ben vízre bocsátott, 74 ágyús hajó volt, melyet 1785-ben eladtak.
 A második Ajax, egy 1798-ban vízre bocsátott, 74 ágyús hajó volt, mely 1805-ben részt vett a Trafalgari csatában, majd 1807-ben leégett.
 A harmadik Ajax, egy 1809-ben vízre bocsátott, 74 ágyús hajó volt, melybe 1846-ban hajócsavart építettek. A hajót 1864-ben bontották szét.
 A negyedik Ajaxot 1835-ben bocsátották vízre HMS Vanguard néven, de 1867-ben átkeresztelték HMS Ajaxra.
 Az ötödik Ajax, egy 1880-ban vízre bocsátott, Ajax osztályú csatahajó volt, melyet 1904-ben eladtak.
 A hatodik Ajax, egy 1912-ben vízre bocsátott, V. György király osztályú csatahajó volt, mely részt vett az első világháborúban. A hajót 1926-ban szétbontották.
 A hetedik és egyben leghíresebb Ajax, egy 1934-ben vízre bocsátott, Leander osztályú könnyűcirkáló volt, mely részt vett a második világháborúban. A hajót 1949-ben bontották szét. A könnyűcirkáló a La Plata-i csatában szerzett magának hírnevet.
 A nyolcadik Ajax, egy 1962-ben vízre bocsátott, Leander osztályú fregatt, melyet 1988-ban bontottak szét.

Források
Colledge, J. J. (1987). Ships of the Royal Navy. Greenhill Books.